Swim – singolo dei Fishbone del 1993
Swim – singolo dei Jack's Mannequin del 2008
Swim – EP dei Feeder del 1996
Swim - Re-Released – EP (ristampa dell'EP del 1996 Swim) dei Feeder del 2001
Swim – album di Caribou del 2010